Sršeň je primárně typický rod čeledi sršňovití. Slovo se však v přeneseném významu stalo jednak příjmením, jednak i jménem pro řadu dalších subjektů.

 sršeň – rod blanokřídlých
 sršeň obecná – jediný český zástupce rodu (další zástupce viz v článku o rodu)

Příjmení 
 Andrej Sršeň – slovenský vydavatel
 Lubomír Sršeň (* 1949) – historik umění
 Radim Sršeň (* 1980) – český politik a vysokoškolský pedagog
 Tomáš Sršeň (* 1966) – český hokejista
 Václav Sršeň (1925–1996) – český fotbalista

Zbraně 
 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – americký stíhací letoun
 Boeing F/A-18E/F Super Hornet – americký víceúčelový stíhací letoun
 Messerschmitt Me 410 Hornisse – německý těžký stíhací letoun 2. světové války
 Nashorn (pův. Hornisse) – německý těžký stíhač tanků 2. světové války

Rozcestníky - příjmení